Лем — багатозначний термін. Може означати:

Прізвище 

 Вільям Лем (; 1779—1848) — британський державний діяч, 27-й і 30-й прем'єр-міністр Великої Британії у 1834 році та з 1835 до 1841 року.
 Станіслав Лем (; 1921—2006) — польський письменник-фантаст.
 Чарлз Лем (; 1775—1834) — англійський поет, публіцист і літературний критик епохи романтизму.

Топонім

Лем — річка в Удмуртії, ліва притока Чепци

Лем () — муніципалітет у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Лем () — муніципалітет у регіоні Нова Аквітанія, департамент Атлантичні Піренеї

Інше 
 3836 Лем (3836 Lem) — астероїд головного поясу, відкритий 22 вересня 1979 року.

Дивись також 
 Руський Лем
 Удмуртський Лем